

Geografia 
 Anglade – comune francese situato nel dipartimento della Gironda nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 France Anglade (1942-2014) – attrice e modella francese di origine algerina
 Gaston Anglade (1854-1919) – pittore francese
 Georges Anglade (1944-2010) – politico e scrittore haitiano
 Henry Anglade (1933-2022) – ciclista su strada francese
 Jean Anglade (1915-2017) – scrittore francese
 Jean-Hugues Anglade (1955) – attore, regista e sceneggiatore francese
 Joseph Anglade (1868-1930) – saggista e filologo francese